Javier Pascual Llorente, 1971, Spaans wielrenner
 Javier Pascual Rodríguez, 1971, Spaans wielrenner